Stinger steht für:

 Stinger Automotive, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Kia Stinger, Automodell von Kia
 FIM-92 Stinger, US-amerikanische Flugabwehrrakete
 eine kreisbogenförmige Stützkonstruktion, die beim Bau von Pipelines verwendet wird
 Stinger (Cocktail), offizieller IBA-Cocktail aus Cognac und Crème de Menthe
 Stinger Bicycles Fiji, Fahrradhersteller auf Fidschi
 das Ende eines Musikbetts in der Radiobranche